Srbija:
 Crna Bara (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac
 Crna Bara (Bogatić, Srbija), naselje u općini Bogatić
 Crna Bara (Čoka, Srbija), naselje u općini Čoka
 Crna Bara (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince